Чемпионат Грузии по фигурному катанию   — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Грузии. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Танцы

Ссылки 
 
 Биографии фигуристов на сайте ISU

Грузия
Фигурное катание в Грузии
Чемпионаты Грузии